La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Toscana nella stagione 1954-1955.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale

Verdetti finali 
Viareggio promosso in IV Serie 1955-1956.
Sanromanese, Aullese, Villafranchese e Lampo retrocesse in Prima Divisione.

Girone B

Classifica finale

Verdetti finali 
Pontedera promosso in IV Serie 1955-1956.
Collesalvetti, Follonica, Gavorrano e Campiglia retrocesse in Prima Divisione.

Girone C

Classifica finale

Verdetti finali 
Poggibonsi promosso in IV Serie 1955-1956.
Scandicci, Bibbienese e Lastrigiana retrocesse in Prima Divisione.

Finali per il titolo 
??

Note

Bibliografia 
 Annuario 1954-1955 della F.I.G.C. - Roma (1955)

Toscana